Erica Mann peut faire référence à :

 (1917-2007), une architecte et urbaniste kényane d'origine roumaine ;
Erica Mann (1958- ), une femme d'affaires sud-africaine.